A fogoly szó a következőket jelentheti:
 fogoly – a fácánfélék családjába tartozó madárfaj
 fogoly – fogva tartott személy